Пре-Сен-Дидье () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 959 человек (2008 г.), плотность населения составляет 28 чел./км². Занимает площадь 34 км². Почтовый индекс — 11010. Телефонный код — 0165.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Термальный комплекс
Город известен достаточно большим термальным и банным комплексом, который привлекает туристов со всей Аостской долины и из других близлежащих регионов.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Ссылки 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/